Gerasimou steht für:

 Gerasimou-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Anna Gerasimou (* 1987), ehemalige griechische Tennisspielerin

Sonstiges:
 Gerasimou-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika